Groupe Bull, empresa francesa d'informàtica
 Bull o paltruc, botifarra cuita gruixuda
 Bull (pel·lícula)
 Biografies:
 Fredrik Rosing Bull, inventor noruec
 John Bull (Somerset, Regne Unit, 1563 - Anvers, Països Baixos, 1628), compositor, organista i virginalista 
 Lucien Bull, fotògraf i inventor francès
 Ole Bull (Bergen, 1810 - 1880), violinista noruec